Romagnoli puede hacer referencia a:

Fernando Zylberberg, jugador argentino de hockey sobre césped; o
Julieta Zylberberg, actriz argentina.